Э́ллисон То́лман (, род. ) — американская актриса. Она получила известность и признание критиков после роли в сериале FX «Фарго» (2014), которая принесла ей номинации на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Биография 
Толман родилась в Хьюстоне, штат Техас и окончила Бэйлорский университет, после чего выступала на местной театральной сцене, вплоть до своего прорыва с ролью в сериале FX «Фарго» в 2014 году. Не имея ранее никаких весомых работ на экране, Толман получила похвалу от критиков, премию «Выбор телевизионных критиков» и номинации на «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме в 2014 году и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм.

После прорыва с ролью в «Фарго» Толман была приглашенной звездой в двух эпизодах «Проект Минди». В 2015 году она дебютировала на большом экране с ролями второго плана в фильмах «Фресно», «Подарок» и «Крампус». Позже она снялась в комедии «Дом» с Уиллом Ферреллом и Эми Полер. Как ведущая актриса, Толман взяла на себя главную роль в комедийном телесериале «По-собачьи» для ABC.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактрисы США
Выпускники Бэйлорского университета